Чарус — село в России, расположено в Касимовском районе Рязанской области. Входит в состав Китовского сельского поселения.

География 
Село Чарус расположено примерно в 40 км к юго-западу от центра города Касимова. Ближайшие населённые пункты — деревня Акулово к северу, посёлок Ленино к востоку и село Лубяники к югу.

История 
Село Чарус, Новосёлки тож, в качестве села Рязанского уезда, Старорязанской десятины Чарусской волости впервые упоминается в писцовых книгах в 1629 году. В селе имелась церковь Успения Пречистой Богородицы. С 1875 года в селе существовала земская школа.

В 1905 году село Чарус входило в состав Китовской волости Касимовского уезда и имело 204 двора при численности населения 1402 чел.

Население

Транспорт и связь 
Село связано с районным центром автомобильной дорогой.

Село Чарус обслуживает сельское отделение почтовой связи Лубяники (индекс 391325).

Известные уроженцы 

Священномученик Иоанн (Ансеров) (1873 - 1940).

Примечания

Ссылки 
 Чарус Публичная кадастровая карта.

Населённые пункты Касимовского района